Aleksiej Kokosow (; ur. 1930 w Dałmatowie) – radziecki i rosyjski lekarz pulmonolog, ftyzjatra, doktor nauk medycznych, profesor, uhonorowy tytułem „Zasłużony Działacz Nauki Federacji Rosyjskiej”. Obszar jego zainteresowań naukowych jest bardzo szeroki, zajmuje się m.in. chorobami układu oddechowego człowieka i teorią sanogenezy.

Prace 
 Хронический бронхит и обструктивная болезнь легких / под ред. А.Н. Кокосова. – СПб. : Изд-во «Лань», 2002. – 288 с.
 Хроническая обструктивная болезнь легких.у взрослых и детей: Руководство / под ред. А.Н. Кокосова. – СПб. : Изд-во «СпецЛит», 2004. – 304 с.
 Пневмология в пожилом и ста рческом возрасте .под ред. А.Н. Кокосова. – СПб. : Изд-во «МедМассМедиа», 2005. – 712 с.
 Дыхательная недостаточность и хроническая обструктивная болезнь легких / под ред. В.А. Игнатьева, А.Н. Кокосова. – СПб. : Изд-во «МедМассМедиа», 2006. – 248 с.
 Интерстициальные заболевания легких. Руководство для врачей под ред. М.М. Ильковича, А.Н. Кокосова. – СПб., Нордмедиздат, 2005. – 560 с.
 Реазгрузочно-диетическая терапия. Руководство для врачей под ред. А.Н. Кокосова. – СПб. : СпецЛит, 2007. – 320 с.
 Бронхит (механизмы хронизации, лечение, профилактика) / под ред. А.Н. Кокосова. – СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2007. – 178 с.
 Саногенез  (о науке и практике врачевания). СПб.: ЭЛБИ, 2009. Под редакцией А. Н. Кокосова

Bibliografia 
 
 

Rosyjscy lekarze
Pulmonolodzy
Zasłużeni Działacze Nauki Federacji Rosyjskiej
Urodzeni w 1930